Kasche ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolaus Kasche (1754–1824), österreichischer Zisterzienser und Abt des Stiftes Heiligenkreuz
 Siegfried Kasche (1903–1947), deutscher SA-Obergruppenführer